Kalevi Sorsa – politico finlandese
 Riki Sorsa – cantante finlandese
 Sebastian Sorsa – ex calciatore finlandese
 Tomislav Šorša – calciatore croato